

Littérature 
 La Vengeance est une nouvelle de Vladimir Nabokov écrite en russe et publiée en 1924.

Télévision 

 La Vengeance est un épisode de la série télévisée Van Loc : un grand flic de Marseille
 La Vengeance est un épisode de la série télévisée Battlestar Galactica

Bande dessinée 

 La Vengeance, onzième tome de la série de bande dessinée Buddy Longway

Cinéma 
 La Vengeance, film français de Georges Durand
 La Vengeance, film espagnol de Juan Antonio Bardem
 La Vengeance, film français de Morsay et Zehef

Voir aussi 

 Vengeance